

Дани сећања 

560-е пне.